Улица Ирек () — улица в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

География 
Пересекается со следующими улицами:

До середины XX века начиналась от улицы Исымсыз, ныне не существующей.

История 
Улица возникла не позднее 1-й половины XIX века. До революции носила название 5-я Поперечная или 5-я Поперечно-Симбирская и относилась к 5-й полицейской части г. Казани. Современное название получила 2 ноября 1927 года.

На 1939 год на улице имелось около 25 домовладений: №№ 1/38–19/75 по нечётной стороне и №№ 2/30–24/78 по чётной.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому, 1935–1973), Бауманскому и Приволжскому (1973–1994) и Вахитовскому и Приволжскому (с 1994 года) районам.

Достопримечательности 

 № 1/77 — пожарное депо меховой фабрики №1.
№ 6 — водонапорная башня
пересечение с улицей Мазита Гафури — .

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани
Улицы Приволжского района Казани